Ýdra kan syfta på följande platser:

Grekland 

 Hydra (ö), Attika, Nomós Attikís, 
 Ýdra (kommunhuvudort i Grekland), Attika, Nomós Piraiós, 

Robotskapade Greklandförgreningar